Ghica-Palast steht für:

 Alexandru-Ghica-Palast in Căciulați, Gemeinde Moara Vlăsiei, Kreis Ilfov, Rumänien
 Ghica-Palast (Bukarest) in Bukarest, Rumänien
 Ghica-Palast (Comănești) in Comănești, Kreis Bacău, Rumänien